Negro (Rio Negro) – rzeka w Brazylii
 Negro (Río Negro) – nazwa kilkunastu rzek w krajach hiszpańskojęzycznych

Biografie:
 Donato Negro – włoski duchowny
 Paolo Negro – włoski piłkarz